Le cabinet Günther () peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le cabinet Günther I, au pouvoir entre 2017 et 2022 ; 
 le cabinet Günther II, au pouvoir depuis 2022.